

Sigle 
 Gioco di ruolo dal vivo

Codici 
 GRV – codice vettore ICAO di Vernicos Aviation
 GRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grozny (Russia)
 grv – codice ISO 639-3 della lingua grebo centrale